La Rencontre, film muet français de Louis Feuillade (1914) ;
 La Rencontre (), film muet américain de Christy Cabanne (1922) ;
 La Rencontre, roman d'Henri Troyat (1958) ;
 La Rencontre, roman d'Allan W. Eckert (1971) ;
 La Rencontre (Beyroutou el lika), film de Borhane Alaouié (1981) ;
 La Rencontre, film d'Alain Cavalier (1996) ;
 La Rencontre, album d'Emmanuel Moire en 2015.
 La Rencontre, un célèbre tableau de Gustave Courbet intitulé par la suite Bonjour Monsieur Courbet.